Stati Uniti d'America
Loganville – città della Contea di Walton, Georgia
Loganville – borough della Contea di York, Pennsylvania
Loganville – villaggio della Contea di Sauk, Wisconsin